Příjmení Závodský / Závodská může označovat:

mužská podoba
 Artur Závodský (1912–1982), český literární historik a teoretik 
 Ondřej Závodský (* 1979), český právník a státní úředník
 Osvald Závodský (1910–1954), československý komunista a velitel Státní bezpečnosti
 Rostislav Závodský (1920–2006), český a československý poválečný politik KSČ
 Vít Závodský (* 1943), teatrolog, publicista, divadelní kritik, syn Artura Závodského
 Vojtech Závodský (1904–1977), slovenský fotbalista a lední hokejista, trenér, rozhodčí a činovník

ženská podoba
 Františka Závodská (1915–??), slovenská a československá politička
 Zdeňka Závodská (1924–2004), česká a československá politička KSČ 

Česká příjmení